Финал Кубка Испании по футболу 1972/1973 стал 71-ым в истории и состоялся 29 июня 1973 года. «Атлетик Бильбао» победил «Кастельон» со счётом 2:0 и в 22-й раз стал обладателем национального кубка.

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Отчёт на linguasport.com

1973
Испания
Матчи ФК «Атлетик Бильбао»
События 29 июня
Июнь 1973 года
Спорт в Испании в 1973 году
Спортивные соревнования в Мадриде